CXB est un code qui peut faire référence à :
 Aérodrome de Cox's Bazar, division de Chittagong, Bangladesh, selon la liste des codes AITA des aéroports.

Code IATA des aéroports